Spring Airlines Japan – japońska tania linia lotnicza z siedzibą w Narita, głównym portem lotniczym jest port lotniczy Narita.

Flota
Flota Spring Airlines Japan w kwietniu 2021:

Średni wiek floty wynosi 5.9 lat.

Połączenia

Japonia

Chiny

Bibliografia 
 Spring-Airlines-Japan w portalu Planespotters 

Japońskie linie lotnicze
Transport w Japonii
Tanie linie lotnicze